Гуселка — река в России, протекает в Камышинском районе Волгоградской области. Правый приток реки Иловля, бассейн Дона
 Гуселка (село) — село в Камышинском районе Волгоградской области.